Giacomo Antonini – generale italiano
 Giacomo Antonini – critico letterario italiano